MDA est un code, qui peut signifier :
 Moldavie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 .

MDA est un sigle qui peut signifier :

Politique et société

Sciences 
Maritime Domain Awareness, en anglais, soit « connaissance du domaine maritime »;
 Maisons des adolescents, des structures d'accueil et de soins destinées aux adolescents ;
 Maison des artistes, un organisme qui gère le régime de sécurité sociale des artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ;
 MDA (corporation)
 Mouvement démocratie alsacienne ;
 le groupe parlementaire Mouvement démocrate et apparentés.
, association américaine d'aide au patients de maladies neuro-musculaires et de financement de la recherche.

Biologie 
 MDA, une lignée cellulaire importante en biologie et dérivée d'un cancer du sein ;

Chimie 
 3,4-méthylènedioxyamphétamine, une substance psychotrope de la famille des phényléthylamines ;
 4,4'-diaminodiphénylméthane, amine aromatique cancérigène ;

Technologie 
La Missile Defense Agency, une agence du Département de la Défense des Etats-Unis ; 
modulation par déplacement d'amplitude, un type de modulation numérique dans lequel l'amplitude du signal est modulé ;
 , en anglais, soit « architecture pilotée par la modélisation »; 
 Magen David Adom (), en hébreu, l'Étoile de David rouge, un organisme de sécurité civile israélien ;
MacDonald Dettwiler and Associates, un constructeur de satellites de télécommunications et d'observation de la Terre (Radarsat) ainsi que du bras Canadarm utilisé à bord de la navette spatiale américaine et de la Station spatiale internationale ;

Électronique 
 , en anglais, soit « carte pour affichage monochrome » ;

Informatique 
 , en anglais, soit « agent de distribution du courrier »;

Références 

Code